El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2011 va ser la divuitena, i darrera, cursa de la temporada 2011 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 4 al 6 de novembre de 2011.

MotoGP

Moto2

125 cc

Referències 

Valenciana
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme